Visfestivalen kan syfta på:

 Skulefestivalen
 Visfestival Holmön
 Visfestivalen i Lund
 Visfestivalen i Västervik
 Visfestivalen Västervik 1978 – ett musikalbum från 1978
 Visfestivalen i Västervik 20 år – ett musikalbum från 1985
 Visfestivalen på Tjörn

Se även 
 Visfestival